ATU eller atu har flere betydninger:
 Akademiet for Talentfulde Unge
 Antennetuner